5-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди мужчин 1998 проводился в городе Валенсия (Венесуэла) с 1 по 10 августа 1998 года с участием 12 команд.

В Венесуэле мужской Панамериканский чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Валенсия — впервые.

Чемпионат являлся также квалификационным турниром — команды, занявшие пять первых мест, получали квалификацию для участия в мужском чемпионате мира 2000; команды, занявшие десять первых мест, получали квалификацию для участия в турнире по софтболу на Панамериканских играх 1999.

Панамериканским чемпионом (впервые в своей истории) стала сборная Кубы, победив в финале сборную США. Третье место заняла сборная Доминиканской Республики.

Впервые в мужском Панамериканском чемпионате участвовали сборные Гватемалы, Доминиканской Республики, Панамы и Пуэрто-Рико.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
«?» — результат этого матча в источниках не найден, известно общее количество побед и поражений команды

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, получившие квалификацию для участия в чемпионате мира 2000 и турнире по софтболу на Панамериканских играх 1999
 Команды, получившие квалификацию для участия в турнире по софтболу на Панамериканских играх 1999

Примечания 

1998 год в софтболе
1998
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Венесуэле

Панамериканские чемпионаты в Венесуэле
Софтбол
Август 1998 года